Hurkmans ist der Familienname der folgenden Personen:

Antonius Hurkmans (* 1944), niederländischer Geistlicher
Maarten Hurkmans (* 1997), niederländischer Ruderer